Casuarina är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Casuarina ingår i familjen Casuarinaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Casuarina